Натуральне число 695
 695 рік до нашої ери
 695 рік нашої ери